Irène de Grèce (1904-1974), duchesse d'Aoste et reine de la Croatie oustachi ;
 Irène de Grèce (1942), princesse de Grèce et de Danemark ;
 Irène de Grèce (1904-1990), née Irène Ovtchinnikova, « princesse de Grèce ».

Homonymie dynastique